Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Andrea Jaeger (finale)

 Ivanna Madruga-Osses (semifinali)
 Regina Maršíková (quarti di finale)
Assente
 Laura duPont (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1980